Ringuet peut désigner :
Ringuet, pseudonyme de Philippe Panneton (1895-1960), écrivain québécois ;
Léon Ringuet (1858-1932), compositeur québécois ;
 le prix Ringuet, prix littéraire québécois, nommé en l'honneur de Philippe Panneton.

Voir aussi